Tijdens de wereldbeker schaatsen 2012/2013 werd voor de tweede keer de Grand World Cup berekend.

In de inaugurele editie een jaar eerder verzamelde Kjeld Nuis  meer punten dan zijn concurrenten Stefan Groothuis en Shani Davis. Nuis werd opgevolgd door Jorrit Bergsma die tijdens de 5000 meters, 10.000 meters en massastarts de meeste overallpunten verdiende. Opvallend was dat de tweede plaats was voor de 500-meter-specialist Jan Smeekens terwijl Shani Davis, die derde werd, zijn punten juist haalde op de 1000 en 1500 meter.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bij een normale wedstrijd is dit één tiende van het aantal normale punten, doch als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter altijd en de 1000 meter tijdens de sprintwereldbekers, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog. Ook de massastart telt mee.

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van dit seizoen. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Grand World Cup mannen